Моя Антония () ― роман американской писательницы Уиллы Кэсер. Последнее произведение «трилогии прерий», которому предшествуют романы «О, пионеры!» и «Песня жаворонка».

В романе идёт повествование об истории мальчика-сироты из Вирджинии, которого зовут Джим Бёрден, и Антонии Шимерда, дочери чешских иммигрантов. Оба они в конце XIX века становятся пионерами и поселяются в штате Небраска. Первый год жизни в совершенно новом месте оставляет сильные впечатления у детей, которые запомнятся им на всю жизнь.

Основные персонажи 
 Джеймс Куэйл  «Джим» Бёрден
 Рассказчик и главный герой романа, Джим с десяти лет живёт в Блэк-Хок, штат Небраска. Впоследствии становится успешным адвокатом и переезжает в Нью-Йорк.
 Иосия и Эммалин Бёрден
 Бабушка и дедушка Джима, которые живут на ферме в Небраске. Миссис Бёрден пятьдесят пять лет на начало рассказа. Видят своего внука в живую первый раз в жизни, поскольку сами они переехали в штат Небраска десятью годами ранее. Мистер Бёрден ― протестант и трудолюбивый фермер. Становится дьяконом в баптистской церкви после переезда в город.
 Джейк Марпол
 Фермер из Вирджинии, сосед Бёрденов
 Отто Фукс
 Фермер из Австрии, сосед Бёрденов
 Антония «Тони» Шимерда
 Смелая и отважная девочка из Богемии, которая переезжает со своей семьёй в Блэк-Хок.
 Мистер и миссис Шимерда
 Иммигранты из Чехии, родители Антонии.
 Амброш, Марек и Юлька
 Братья и сестра Антонии.
 Антон Чузак
 Муж Антонии и отец десятерых детей. Принял к себе её новорожденную дочь Марфу после того, как первый возлюбленный Антонии обманул и бросил её, оставив её с одну с ребёнком.
 Лена Лингард
 Девушка из деревни, переехавшая на работу в Блэк-Хок.
 Тини Содерболл
 Девушка из деревни, которая работает гостинице. Впоследствии открывает постоялый двор для моряков в Сиэтле, после чего делает состояние во время золотой лихорадки в Клондайке, продавая еду золотоискателям. Становится основателем городка Доусон-Сити на Юконе. Потом поселяется в Сан-Франциско вместе с Леной.
 Гастон Клерик
 Учитель Джима в Линкольне. Затем начинает преподавать в университете Небраски и в Гарварде.
 Миссис Харлинг и её семья
 Семья норвежских иммигрантов, соседи Бёрденов. Нанимают семнадцатилетнюю Антонию в качестве домработницы.

Отзывы критиков 
Моя Антония была восторженно принята критиками сразу после своей первой публикации в 1918 году. Роман считался литературным шедевром, а сами писательница стала в авангарде деятелей литературы своего времени. Касер хвалили за увлекательное изложение жизни на американском Западе<ref name="Heller">{{cite book|author=Heller, Terry|chapter=Cather's My Ántonia Promotes Regional Literature"|pages=1403–1406|editor=Gorman, Robert F.|year=2007|title=Great Events from History: The 20th Century: 1901–1940 – Volume 3 1915–1923|publisher=Salem Press|location=Pasadena, California|isbn=978-1-58765-327-8}}</ref>.

 Адаптации 

 Фильм Моя Антония ― фильм 1995 года по мотивам романа.

 Пьеса The Celebration Company поставила пьесу на сцене The Station Theatre в Эрбане, штат Иллинойс, в декабре 2011 года. Сценарист ― Джарет Дапье. 

 Примечания 

 Литература 

 Книги 
 Bloom, Harold (editor) (1987) Willa Cather's My Ántonia Chelsea House, New York, ; eleven essays
 Bloom, Harold (editor) (1991) Ántonia Chelsea House, New York, ; more essays
 Lindemann, Marilee (editor) (2005) The Cambridge Companion to Willa Cather Cambridge University Press, Cambridge, England, 
 Meyering, Sheryl L. (2002) Understanding O pioneers! and My Antonia: A student casebook to issues, sources, and historical documents Greenwood Press, Westport, Connecticut, 
 Murphy, John J. (1989) My Ántonia: The road home Twayne Publishers, Boston, Massachusetts, 
 O'Brien, Sharon (1987) Willa Cather: The Emerging Voice Oxford University Press, Oxford, England, 
 O'Brien, Sharon (editor) (1999) New essays on Cather's My Antonia Cambridge University Press, Cambridge, England, 
 Rosowski, Susan J. (1989) Approaches to Teaching Cather's My Ántonia Modern Language Association of America, New York, 
 Smith, Christopher (2001) Readings on My Antonia Greenhaven Press, San Diego, California, 
 Wenzl, Bernhard (2001) Mythologia Americana – Willa Cather’s Nebraska novels and the myth of the frontier Grin, Munich, 
 Ying, Hsiao-ling (1999) The Quest for Self-actualization: Female protagonists in Willa Cather's Prairie trilogy Bookman Books, Taipei, Taiwan, 

 Статьи 
 Fetterley, Judith (1986) "My Ántonia, Jim Burden, and the Dilemma of the Lesbian Writer" In Spector, Judith (editor) (1986) Gender Studies: New Directions in Feminist Criticism Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green, Ohio, pages 43–59, ; and In Jay, Karla and Glasgow, Joanne (editors) (1990) Lesbian Texts and Contexts: Radical Revisions New York University Press, New York, pages 145–163, 
 Fischer, Mike (1990) "Pastoralism and Its Discontents: Willa Cather and the Burden of Imperialism" Mosaic (Winnipeg) 23(11): pp. 31–44
 Fisher-Wirth, Ann (1993) "Out of the Mother: Loss in My Ántonia" Cather Studies 2: pp. 41–71
 Gelfant, Blanche H. (1971) "The Forgotten Reaping-Hook: Sex in My Ántonia" American Literature 43: pp. 60–82
 Giannone, Richard (1965) "Music in My Ántonia" Prairie Schooner 38(4); covered in Giannone, Richard (1968) Music in Willa Cather's Fiction University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, pages 116–122, 
 Holmes, Catherine D. (1999) "Jim Burden's Lost Worlds: Exile in My Ántonia" Twentieth-Century Literature 45(3): pp. 336–346
 Lambert, Deborah G. (1982) "The Defeat of a Hero: Autonomy and Sexuality in My Ántonia" American Literature 53(4): pp. 676–690
 Millington, Richard H. (1994) "Willa Cather and "The Storyteller": Hostility to the Novel in My Ántonia" American Literature 66(4): pp. 689–717
 Prchal, Tim (2004) "The Bohemian Paradox: My Antonia and Popular Images of Czech Immigrants" MELUS (Society for the Study of the Multi- Ethnic Literature of the United States) 29(2): pp. 3–25
 Tellefsen, Blythe (1999) "Blood in the Wheat: Willa Cather's My Antonia" Studies in American Fiction 27(2): pp. 229–244
 Urgo, Joseph (1997) "Willa Cather and the Myth of American Migration" College English 59(2): pp. 206–217
 Yukman, Claudia (1988) "Frontier Relationships in Willa Cather's My Ántonia" Pacific Coast Philology'' 23(1/2): pp. 94–105

Ссылки 

Романы Уиллы Кэсер
Романы 1925 года